Владимир Котляров:
 Котляров, Владимир Алексеевич (1930—1998) — заслуженный тренер Казахстана по футболу.
 Котляров, Владимир Андреевич (род. 1987) — российский музыкант, вокалист группы «Порнофильмы».
 Котляров, Владимир Саввич (Митрополит Владимир; 1929—2022) — митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский (1995—2014).
 Котляров, Владимир Соломонович (1937—2013) — российский художник, поэт, актёр, редактор и издатель литературно-художественного альманаха «Мулета».